Мустафа I (1591—1639) — 15-й і 17-й османський султан. Правив у період 1617—1618 та з 1622 по 1623 роки.
 Мустафа I (? — 1705) — 7-й дей Алжиру в 1699—1705 роках.